Plusieurs rues en France ont été nommées d'après l'explorateur Paul Crampel, dont les : 
 Rue Crampel à Nancy ;
 Rue Crampel à Bordeaux.

Voir aussi
 Rue Paul-Crampel à Paris ; 
 Avenue Crampel à Toulouse ;
 Rue Paul Crampel à Wissant.

Paul Crampel